

Geografia 

 Brunszwik (Brunswick to angielska nazwa Brunszwiku)

Stany Zjednoczone 
 Brunswick – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Glynn
 Brunswick – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Brunswick – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Brunswick – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Brunswick – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Brunswick – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Brunswick – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Brunswick – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Brunswick – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Brunswick – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Brunswick – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Brunswick (ang. Brunswick Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Brunswick (ang. Brunswick Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Brunswick (ang. Brunswick Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Brunswick (ang. Brunswick Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Brunswick (ang. Brunswick Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Brunswick (ang. Brunswick Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 hrabstwo Brunswick (ang. Brunswick County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Brunswick (ang. Brunswick County) – w stanie Wirginia

Wielka Brytania 
 Brunswick – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)

Inne 
 półwysep Brunswick
 karabin Brunswick
 Brunswick Corporation – firma amerykańska

Zobacz też 
 Brunswik